Cavaglia steht für:
 Cavaglia (Schweiz), ein Weiler im Puschlav
 Cavaglia-Ebene in der Schweiz
 Cavaglià, eine Gemeinde in der Provinz Biella (Piemont) in Italien
 Gianpiero Cavaglià (1949–1992), italienischer Literaturwissenschaftler
 Piera Cavaglià, italienische christliche Autorin